Чемпіонат СРСР з футболу 1969 (клас «А», друга група) — чемпіонат СРСР з футболу серед команд другої групи класу «А». У турнірі брали участь 87 команд. Переможцем чемпіонату став клуб «Спартак» (Орджонікідзе).

Попередній етап

1 підгрупа

2 підгрупа 
1 зона

2 зона

Фінал підгрупи
1-12 місця

13-24 місця

3 підгрупа

4 підгрупа

Фінал за 1-4 місця 

Результати

Посилання 
 Сезон 1969. RSSSF

1969
СРСР